WMF har flera betydelser:

 Wikimedia Foundation
 Windows Media Format
 Windows Metafile 
 World Monuments Fund
 Württembergische Metallwarenfabrik